Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 100-as, továbbá 100E, 100K jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 
 100E busz (Budapest)
 100-as busz (Budapest)megszűnt
 100E busz (Budapest, 2015)ideiglenes járat 2015-ben
 100K busz (Budapest)ideiglenes járat 2015-ben
 
 100-as busz (Prága)